Llampúdol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris)
 Blada (Acer opalus)
 Lonicera implexa